

Miejscowości w Polsce  
 Wilczogóra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Wilczogóra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Wilczogóra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn
 Wilczogóra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Zobacz też 
 Wilcza Góra
 Kolonia Wilczogóra